Індикація (, , ) —

 Визначення, вимірювання, записування різних показників, об'єктів.
 Введення в розчин, який аналізують, речовин, що дає змогу встановити момент закінчення хімічної реакції або концентрацію водневих йонів за легко помітною ознакою (зміною кольору тощо).

Література 
 

Дослідження